Das Betfred Masters 2021 war ein Einladungsturnier und Teil der Saison 2020/21 der Snooker Main Tour. Das zweitälteste Turnier im Profisnooker wurde zum 47. Mal ausgetragen. Bis zuletzt war geplant, das Turnier traditionell im Alexandra Palace in London stattfinden zu lassen, obwohl zuvor alle Turniere der Saison wegen der COVID-19-Pandemie nach Milton Keynes verlegt worden waren. Eine Woche vor Beginn wurde jedoch bekanntgegeben, dass aufgrund der weiterhin bestehenden hohen Hygieneanforderungen auch beim Masters in die Marshall Arena von Milton Keynes ausgewichen werden muss. Das Turnier wurde vom 10. bis 17. Januar in der etwa 80 km nordwestlich von London gelegenen Stadt ausgetragen.
Die Spieler Judd Trump und Jack Lisowski wurden positiv auf COVID-19 getestet und konnten daher nicht antreten. Sie wurden durch die Spieler auf Platz 17 und 18 der Weltrangliste, Joe Perry und Gary Wilson, ersetzt.

Titelverteidiger war der Engländer Stuart Bingham, der allerdings im Halbfinale mit 5:6 an Yan Bingtao scheiterte, der schließlich gegen John Higgins das Finale mit 10:8 gewann.

Preisgeld 
Trotz der Pandemie und der fehlenden Zuschauereinnahmen blieb das Preisgeld unverändert.

Turnierplan 
Die Top 16 der Weltrangliste nach der UK Championship waren eingeladen, die ersten acht waren gesetzt, die zweiten acht wurden ihnen zugelost.

Finale

Century-Breaks 
Es wurden 30 Centurys von 12 Spielern erzielt. Das höchste Break mit 145 schaffte John Higgins, der mit sechs Centurys auch die meisten erspielte.

Quellen

Weblinks 
 2021 Masters bei CueTracker
 2021 Masters (Invitational Event) bei SnookerInfo

2021
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in Milton Keynes